Timeless peut faire référence à :
Timeless, un album de Sergio Mendes ;
Timeless, un album du groupe de J-pop Uverworld ;
Timeless, un album d'Art Pepper ;
Timeless, un album de Martina McBride ;
Timeless, un album de Jimmy Scott ;
Timeless, un album de Goldie ;
Timeless, un album de John Abercrombie ;
Timeless, une série télévisée américaine ;
 Timeless 2013, le nom de la sixième série de concerts de Mylène Farmer.

Voir aussi 
 Aide:Apparence Timeless, pour le thème graphique de Wikipédia